Hennan (Ljusdal), een plaats in de Zweedse gemeente Ljusdal in het landschap Hälsingland
Hennan (meer), een meer in Zweden